У́лица Жда́нова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР:

Россия 
 Улица Жданова — улица в Аксае
 Улица Жданова — улица в Алатыре
 улица Жданова — улица в Александровске
 Улица Жданова — улица в Ангарске
 Улица Жданова — улица в Апрелевке
 Улица Жданова — улица в Арамиле
 Улица Жданова — улица в Борисоглебске
 Улица Жданова — улица в Волгограде
 Улица Жданова — улица в Грозном
 Улица Жданова — улица в Ершове
 Улица Жданова — улица в Заринске
 Улица Жданова — улица в Знаменске
 Улица Жданова — улица в Исилькуле
 Улица Жданова — улица в Йошкар-Оле
 Улица Жданова — улица в Карталах
 Улица Жданова — улица в Киржаче
 Улица Жданова — улица в Кирове
 Улица Жданова — улица в Коломне
 Улица Жданова — улица в Копейске
 Улица Жданова — улица в Красноярске
 Улица Жданова — улица в Лысьве
 Улица Жданова — улица в Набережных Челнах
 Улица Жданова — улица в Нижнеудинске
 Улица Жданова — улица в Нижнем Тагиле
 Улица Жданова — улица в Новокузнецке
 Улица Жданова — улица в Ростове-на-Дону (названа в честь Юрия Андреевича Жданова)
 Улица Жданова — улица в Сатке
 Улица Жданова — улица в Сланцах
 Улица Жданова — улица в Стародубе
 Улица Жданова — улица в Ступино
 Улица Жданова — улица в Троицке
 Улица Жданова — улица в Туле
 Улица Жданова — улица в Тулуне
 Улица Жданова — улица в Тюмени
 Улица Жданова — улица в Уфе
 Улица Жданова — улица в Фурманове
 Улица Жданова — улица в Хабаровске
 Улица Жданова — улица в Химках
 Улица Жданова — улица в Шахтах
 Улица Жданова — улица в Щиграх
 Улица Жданова — улица в Щучьем
 Улица Жданова — улица в Юрьевце
 Улица Жданова — прежнее название улицы Тухачевского в Брянске.
 Улица Жданова — прежнее название Мельковской улицы в Екатеринбурге.
 Улица Жданова — прежнее название улицы Можарова в Ижевске (до 1988).
 Улица Жданова — прежнее название улицы Нурсултана Назарбаева (1949—1988) в Казани.
 Улица Жданова — прежнее (в 1948—1989) название Базовской улицы в Краснодаре.
 Улица Жданова — прежнее (в 1951—1989) название Можаевской улицы в Курске.
 Улица Жданова — прежнее (до 1989) название улицы Садриева в Лениногорске.
 Улица Жданова — прежнее (в 1950—1989) название улицы Смыслова в Липецке.
 Улица Жданова — прежнее название улицы Рождественка в Москве (1948—1989).
 Улица Жданова — прежнее название Комитетской улицы в Новочеркасске.

Украина 
 Улица Жданова — улица в Хмельнике.
 Улица Жданова — бывшее (с 1948 по 1989) название ул. Гетмана Сагайдачного в Киеве.
 Улица Жданова — бывшее (до 1989) название улицы Композитора Нищинского в Одессе.

Беларусь 
 Улица Жданова — бывшее (с 1952 по 1990) название улицы Жилуновича в Минске.

Казахстан 
 Улица Жданова — улица в Уральске

См. также 
 Ждановская улица (Санкт-Петербург)
 Ждановская набережная